

Sigles 
JR est un sigle utilisé dans les transports pour :
 Japan Railways (Japon), selon la liste des chemins de fer japonais.
 en métallurgie, désigne un acier dont l'énergie de rupture est garantie à  à .

Code 
 Aero California, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.

Personnalités 
Les initiales JR peuvent désigner :

Personnage de fiction 
 John Ross Ewing, un personnage du feuilleton télévisé Dallas, joué par Larry Hagman. Il est devenu le personnage central de la série, dans un rôle de méchant, mais qui reste attaché (en partie…) à certaines valeurs familiales.

Pseudonymes 

 JR (né en 1983), artiste de rue français.
 Jim Ross (né en 1952), commentateur de catch professionnel, dirigeant exécutif à la WWE.
 Jr. (né le ), est un chanteur et acteur sud-coréen membre du boys band Got7.

Littérature 
 JR, roman de l'écrivain américain William Gaddis publié en 1975, National Book Award en 1976.

Autre signification 
 Jr. (abréviation de junior), placé à la suite du nom d’une personne et souvent précédé d’une virgule (format : Prénom Nom, Jr. ou Prénom Nom Jr.), sert à distinguer par rétronymie le fils d’un père portant les mêmes prénom et nom. L’équivalent français de « , Jr. » est « fils ». Jr. est associé à Sr. (senior) qui désigne le père. Junior est aussi abrégé Jnr au Royaume-Uni.

Abréviation
Code